Lista planetoid z grupy Atena z nadanymi oficjalnie oznaczeniami numerycznymi (zawiera 211 obiektów według stanu na 11 czerwca 2017).

Zobacz też 
 lista ponumerowanych planetoid
 1994 GL – planetoida z grupy Atena o tymczasowym oznaczeniu

Bibliografia 
 List Of Aten Minor Planets (by designation) 

 
Listy planetoid